Морис Джон Девиль () — люксембургский футболист, полузащитник клуба «Свифт» и сборной Люксембурга.

Биография

Ранние годы 
Морис Девиль родился в 1992 году в Зулингене в семье немки и люксембургского футболиста Франка Девиля. Позднее его родители разошлись.

Карьера 
Девиль играл на клубном уровне в Германии за «Алеманнию», «Эльверсберг» и «Саарбрюкен».

Он дебютировал за сборную Люксембурга в 2011 году, а также участвовал в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года.

В июле 2014 года он присоединился к «Кайзерслаутерну», чтобы играть за команду до 23 лет, но год спустя он был переведён в основной состав и подписал профессиональный контракт в феврале 2016 года.

В августе 2016 года он ушёл в аренду в «Франкфурт» до лета 2017 года.

Морис Девиль вернулся в «Саарбрюкен» в августе 2020 года.

Примечания 

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Эльферсберг»
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки ФК «Саарбрюккен II»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн II»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Франкфурт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Вальдхоф»
Игроки ФК «Зандхаузен»
Игроки ФК «Свифт Эсперанж»